

Wydarzenia 

 bitwa pod Karkemisz, babiloński książę Nabuchodonozor pokonał faraona Necho II
 Alyatess II został władcą Lidii, która za jego panowania osiągnęła szczyt swojej potęgi (data sporna lub przybliżona)

Zmarli 
 Nabopolassar – król Babilonu